Barong puede hacer referencia a:
 Barong, una espada o cuchillo de hoja corta y ancha de los pueblos moros de Filipinas y Sabah.
Barong tagalog, una prenda formal bordada de Filipinas.
Barong, criatura mitológica de la cultura de Bali, Indonesia.
Danza barong, tradicional de Bali y Java, en Indonesia.
Templo Barong, templo hindú cercano a Yogyakarta, Indonesia.
O los lugares:

 Barong-Barong, barrio del municipio filipino de Punta de Brook;
 Barong, comuna en Kandal, Camboya;
 Barong Tongkok, distrito en Borneo Oriental, Indonesia.